Хантли () — топоним и фамилия:

География

Великобритания 
 Хантли (Глостершир)
 Хантли (Стаффордшир)
 Хантли (Шотландия)

Соединённые Штаты Америки 
 Хантли (Вайоминг)
 Хантли (Иллинойс)
 Хантли (Миннесота)
 Хантли (Монтана)
 Хантли (Небраска)
  — город в штате Миссури.

Канада 
 Хантли (тауншип, Онтарио)

Новая Зеландия

Персоналии 
 Хантли, Генри Вере (1795—1864) — британский колониальный чиновник, в разное время губернатор Гамбии, острова Принца Эдуарда, генерал-губернатор Нигерии.
 Хантли, Джейсон (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Хантли, Джозеф (1775—1857) — британский кондитер, основатель компании Huntley & Palmers.
 Хантли, Ноа (род. 1974) — английский актёр.
 Хантли, Рэймонд (1904—1990) — английский актёр.
 Хантли, Чет (1911—1974) — американский телекомментатор.
 Хантли, Ян (род. 1974) — британский педофил, убивший двух школьниц в графстве Кембриджшир.